Parastratocles är ett släkte av insekter. Parastratocles ingår i familjen Pseudophasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Parastratocles